Numele Gabriel Drăgan se poate referi la una din următoarele persoane:

 Gabriel Drăgan (scriitor) (1904-1981) - a fost un prozator și poet român
 Gabriel Drăgan (muzician) (1946-1995) - a fost un muzician român, lider și vocalist al formației „Mondial”